Климент I
Климент II
Климент III
Климент IV
Климент V
Климент VI
Климент VII
Климент VIII (папа римський)
Климент IX
Климент X
Климент XI
Климент XII
Климент XIII
Климент XIV

Див. також
 Климент III (антипапа)
 Климент VII (антипапа)
 Климент VIII (антипапа)